Rantenbach ist ein Gewässername:

 Rantenbach (Mur), linker Zufluss der Mur vom Rantentörl in Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Rantenbach (Taubkyll), linker Zufluss der Taubkyll (zur Kyll) zwischen Ormont und Hallschlag, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Randenbach, linker Zufluss des dort noch Kommenbach genannten Mühlbachs (zur Wutach) in Fützen, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg